Hoofdbetekenis
 Valkenier (beroep), iemand die de valkerij beoefent
Demografie
 Gevard van Doerne (14e-eeuws heer), ook bekend als Gherardus Falconarius ('Gherardus de Valkenier')
 Valckenier, Amsterdamse patriciërs onder anderen:
 Cornelis Valkenier (1640-1700), burgemeester van Amsterdam in 1696 en 1699
 Pieter Valkenier (1691-1738),  Hollandse zakenman die in 1735 Kasteel Asten verwierf
 Leen Valkenier (1924-1996),  Nederlands scenarist, onder andere van de Fabeltjeskrant
 Bruno Valkeniers (1955),  Vlaams zakenman en partijvoorzitter van het Vlaams Belang
Overige
 De Valkenier (pretpark), pretpark in Valkenburg (Limburg)
 De Valkenier (Rotterdam), buurt in de Rotterdamse wijk Vreewijk

Zie ook
 Grootvalkenier van Frankrijk (Frans: Grand Fauconnier de France), een ambt binnen de Franse koninklijke huishouding
De Valkeniers, verzetsgroep in Roermond